

Journaux 
 L'Estafette d'Alger, journal français publié en 1830.
 L'Estafette, journal français publié de 1876 à 1914.

Cinéma 
 L'Estafette, film français de 1907.

Voir aussi 
 Estafette
 Renault Estafette